Юпитер (латински Iuppiter) може да се отнася за:

 Юпитер — Най-голямата планета в слънчевата система, пета по разстояние от Слънцето
 Юпитер – древноримски бог
 Юпитер – румънски курорт на Черно море
 Юпитер — американска балистична ракета
 Юпитер — роман на Бен Бова от 2001 г.
 В кинотехниката – електрическа дъгова лампа, специално предназначена за снимки при изкуствено или комбинирано осветление